Ferrero se poate referi la: 

 Ferrero (autor), autori care au denumit cel puțin o specie
 Ferrero SpA, producător italian de ciocolată și de alte produse dulci
 Benita Ferrero-Waldner, diplomată și politiciană austriacă
 Juan Carlos Ferrero, jucător profesionist spaniol de tenis de câmp
 Michele Ferrero, om de afaceri italian